Le nom de Lendl est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Adolf Lendl (1862-1943), zoologiste hongrois.
 Ivan Lendl (1960-), joueur de tennis américano-tchèque.